Евгения Максимилиановна Лейхтенбергская
 Мария Максимилиановна Лейхтенбергская
 старое название железнодорожной платформы Октябрьской железной дороги Университетская

См. также 
 Лейхтенбергские